Existen varios teatros denominados Teatro Nacional de Croacia (en croata Hrvatsko narodno kazalište, siglas HNK):
 Teatro nacional de Croacia (Osijek);
 Teatro Nacional de Croacia (Rijeka);
 Teatro nacional de Croacia (Split);
 Teatro nacional de Croacia (Zagreb).